Автомобильные номера Турции – индивидуальные регистрационные знаки, присваиваемые автомобилям по завершении процедуры их регистрации в Турции.

Внешний вид 
Номерные знаки имеют четырехугольную форму и изготовлены из алюминия. Слева расположено европоле. Текст чёрного цвета на белом фоне, а для служебных автомашин белый текст на чёрном фоне. На всех автомобилях должны быть две таблички: одна спереди, а другая сзади.

Размер 

Задние таблички размером 15x24 см используются только на мотоциклах и тракторах с резиновыми колесами.
Передние таблички размером 11x52 см и задние размером 21x32 см на легковых автомобилях, пикапах, микроавтобусах, грузовиках и автобусах. Размер 15x30 см для импортных автомобилей, если на обычной табличке не укладывается.

Типы номеров 
Текст на табличках имеет один из следующих видов:

 «12 A 1234», «12 A 12345»
 «12 AB 999», «12 AB 1234» или
 «12 ABC 99», «12 ABC 123».

12 — первые две цифры обозначают место, свидетельствующее о месте постоянного жительства владельца автомобиля. В Турции 81 провинция,:

A / AB / ABC — одна / две или три буквы.

1234/123/12 — четыре / три или две цифры в зависимости от количества букв раньше, но не превышающие шести букв и цифр вместе.

 Обычные номера:

 Такси в Стамбуле:

 Такси во всех провинциях, кроме Стамбула:

 Провинциальное правительство, ректоры университетов:

 Полиция:

 Члены международных организаций:

 Дипломатические номера:

 Консульства:

 Военные:

 Временные номера:

 Временные таможенные номера:

 Президент:

 Заместитель спикера и председатели парламентских комиссий:
 

 Спикер, вице-президент, члены кабмина, начальник Генштаба, высшие командиры армий:

 Губернатор провинции:

 Иностранцы с временным видом на жительство:

 Граждане Сирии с временным видом на жительство:

 Правительство:

1996 год и европоле 

В 1996 году было введено европоле, знаменующее членство Турции в Европейском таможенном союзе. До этой даты регистрационные знаки выглядели точно так же, как нынешние, но не имели евроленты. Европоле представляет собой синюю секцию размером 4x10 см в левой части номера. Внизу этой полосы белыми буквами указан код страны «TR».

Обычный турецкий госномер до 1996 года:

Коды регионов 

Турция
Транспорт в Турции